Airbus A320, een vliegtuig
Dingoo A-320, een draagbare spelcomputer
Een verkeersweg:
A320 (Frankrijk)
A320 (Groot-Brittannië)
A-320 (Rusland)